Pasarón de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pasarón, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Pasarón de la Vera (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar